Тачанка:
 Тачанка — боевая повозка.
 Тачанка — картина Митрофана Грекова.
 Тачанка — песня.
 Тачанка — ежегодный байк-рок фестиваль в г. Каховке, Херсонская область.

Памятники тачанке 
 Тачанка-ростовчанка — памятник в Ростове-на-Дону.
 Легендарная тачанка — памятник в Каховке.